Vignot peut désigner :

Patronyme 

 Anne Vignot (1960), femme politique française ;
 Edwart Vignot (1969), historien d'art français ;
 Léonie Humbert-Vignot (1878-1960), artiste peintre française.

Toponyme 

 Vignot, commune française de la Meuse.